First demo tape est la première cassette démo du groupe Punish Yourself sortie en 1994. Enregistrée au studio Galloway (qui est aussi le lieu de répétition "historique" du groupe), elle est musicalement très éloignée des futurs travaux du groupe, même si certains des thèmes présents seront réutilisés dans des morceaux postérieurs (Im feuer deviendra Come On Come On, par exemple). Son enregistrement avait été "subventionné" par le Club Du , organisateurs de soirées gothiques toulousaines.

Liste des morceaux 

 I'm Feuer (first version)
 L.O.O.N.Y.
 Point Mort
 Kiss My Ass

Album de Punish Yourself
Album musical sorti en 1994